Bruxelas — subdivisão administrativa da Bélgica
Cidade de Bruxelas
Bruxelas (queijo)
Torre Bruxelas — torre de transmissão televisiva em São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos